Gelb bezeichnet:
 Gelb, eine Farbe
 kurz für Gelbe Karte, in einigen Sportarten eine Verwarnung aufgrund von Verstößen gegen die Spielregeln oder bei unsportlichem Verhalten

Personen:
 Adhémar Gelb (1887–1936), deutscher Psychologe
 Arthur Gelb († 2014), US-amerikanischer Journalist und Herausgeber
 Bruce Gelb (* 1927), US-amerikanischer Geschäftsmann und Diplomat
 David Gelb (* 1983), US-amerikanischer Regisseur
 Eva Gelb (* 1946), deutsche Schauspielerin, Hörspielsprecherin, Synchronsprecherin
 Franz Gelb (1890–1948), deutscher Bildhauer
 Howe Gelb (* 1956), US-amerikanischer Country-Musiker, siehe Giant Sand
 Ignace Gelb (1907–1985), polnisch-US-amerikanischer Altorientalist
 Leslie H. Gelb (1937–2019), US-amerikanischer Politikwissenschaftler, Journalist und Hochschullehrer
 Peter Gelb (* 1953), US-amerikanischer Kulturmanager, Leiter der Metropolitan Opera New York

Siehe auch: